Lathrop pode referir-se a:

Localidades 

 Lathrop (Califórnia)
 Lathrop (Missouri)

Desambiguação